Serie Z oder Series Z steht für:

 Fiat Serie Z, Lkw-Modell, siehe OM X-Reihe
 Morris Series Z, Automodell, siehe Morris Eight #Series Z

Abkürzung